C12H11N – formula molecolare dell'amminodifenile
C12H11N – formula molecolare della difenilammina

Formule molecolari